Чохулах — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чохулах — озеро, между р. Тымтайдах и р. Арга-Тангнары, координаты 62°56' с. ш. 122°43' в. д., код ГКГН 455009.
 Чохулах — озеро, между р. Лунгха и р. Хатынг-Юрях, координаты 63°37' с. ш. 126°35' в. д., код ГКГН 451296.
 Чохулах — озеро, в правобережье р. Берге-Тюгюэне, координаты 63°35' с. ш. 127°31' в. д., код ГКГН 451373.
 Чохулах — озеро, в левобережье нижнего течения р. Диппа, координаты 64°17' с. ш. 121°45' в. д., код ГКГН 336627.
 Чохулах — озеро, в левобережье верхнего течения р. Суола, координаты 61°21' с. ш. 131°22' в. д., код ГКГН 462185.
 Чохулах — урочище, на правом берегу р. Чыбыда, координаты 63°29' с. ш. 121°51' в. д., код ГКГН 453579.
 Чохулах — озеро, на правом берегу р. Алдан, координаты 62°41' с. ш. 134°57' в. д., код ГКГН 462034.
 Чохулах — озеро, на левом берегу р. Менда, координаты 61°26' с. ш. 129°25' в. д., код ГКГН 460531.

См. также 
 Чохчур

Примечания